Resultados do 69ème Rallye Automobile de Monte-Carlo.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Referências gerais 
 

World Rally Championship 2001